Dante Rossi (1893-1921), martire del fascismo
Dante Rossi (1919-2008), politico italiano
Dante Rossi (1936-2013), pallanuotista italiano
Dante Rossi (1892-1955), scultore svizzero italiano.
Dante Rossi (1987-), calciatore sammarinese